{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72701) - || 2001 FZ77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72702) - || 2001 FQ78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72703) - || 2001 FM79 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72704) - || 2001 FX79 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72705) - || 2001 FO80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72706) - || 2001 FU80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72707) - || 2001 FX80 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72708) - || 2001 FS81 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72709) - || 2001 FP82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72710) - || 2001 FV82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72711) - || 2001 FW82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72712) - || 2001 FT84 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72713) - || 2001 FQ86 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72714) - || 2001 FV86 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72715) - || 2001 FW86 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72716) - || 2001 FQ87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72717) - || 2001 FA88 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72718) - || 2001 FJ90 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72719) - || 2001 FT90 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72720) - || 2001 FB91 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72721) - || 2001 FX91 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72722) - || 2001 FA92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72723) - || 2001 FH93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72724) - || 2001 FV93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72725) - || 2001 FP94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72726) - || 2001 FY94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72727) - || 2001 FP96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72728) - || 2001 FQ96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72729) - || 2001 FY96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72730) - || 2001 FR99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72731) - || 2001 FM100 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72732) - || 2001 FR101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72733) - || 2001 FT101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72734) - || 2001 FA102 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72735) - || 2001 FM102 || 17 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72736) - || 2001 FM103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72737) - || 2001 FF104 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72738) - || 2001 FG104 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72739) - || 2001 FU105 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72740) - || 2001 FZ105 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72741) - || 2001 FN106 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72742) - || 2001 FY108 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72743) - || 2001 FS115 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72744) - || 2001 FF116 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72745) - || 2001 FU117 || 19 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72746) - || 2001 FN120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72747) - || 2001 FR121 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72748) - || 2001 FR126 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72749) - || 2001 FX126 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72750) - || 2001 FH127 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72751) - || 2001 FW128 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72752) - || 2001 FR129 || 28 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72753) - || 2001 FK130 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72754) - || 2001 FC131 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72755) - || 2001 FO132 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72756) - || 2001 FA135 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72757) - || 2001 FP135 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72758) - || 2001 FB136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72759) - || 2001 FF139 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72760) - || 2001 FZ139 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72761) - || 2001 FS142 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72762) - || 2001 FT142 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72763) - || 2001 FT143 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72764) - || 2001 FA144 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72765) - || 2001 FK144 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72766) - || 2001 FS144 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72767) - || 2001 FJ145 || 24 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72768) - || 2001 FD146 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72769) - || 2001 FQ147 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72770) - || 2001 FR147 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72771) - || 2001 FT147 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72772) - || 2001 FU147 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72773) - || 2001 FL150 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72774) - || 2001 FV150 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72775) - || 2001 FJ152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72776) - || 2001 FL152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72777) - || 2001 FJ154 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72778) - || 2001 FV157 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72779) - || 2001 FA159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72780) - || 2001 FW163 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72781) - || 2001 FG166 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72782) - || 2001 FF167 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72783) - || 2001 FX168 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72784) - || 2001 FA170 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72785) - || 2001 FB170 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72786) - || 2001 FZ170 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72787) - || 2001 FB171 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72788) - || 2001 FV171 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72789) - || 2001 FG173 || 21 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72790) - || 2001 FR175 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72791) - || 2001 FW175 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72792) - || 2001 FD176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72793) - || 2001 FF176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72794) - || 2001 FA178 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72795) - || 2001 FJ179 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72796) - || 2001 FR179 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72797) - || 2001 FU180 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72798) - || 2001 FL186 || 17 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72799) - || 2001 FC188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72800) - || 2001 FR188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten